Alessandro Solbiati – compositore di musica contemporanea e didatta italiano
 Angelo Solbiati – calciatore italiano
 Michele Solbiati – calciatore italiano